Carvalho — nome comum de várias árvores do género Quercus
Carvalho (apelido) — sobrenome de família
Carvalho (Espanha) — município da província da Corunha, Galiza, Espanha

Geografia de Portugal
Carvalho (Celorico de Basto) — antiga freguesia
Carvalho (Penacova) — freguesia

Desambiguações de topônimos